Francesco Rasi, compositeur et chanteur d'opéra italien
 Richard Raši, médecin et politicien slovaque

Homonymie de patronyme